Арсена́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Арсенальная улица — улица в Брянске.
 Арсенальная улица — улица во Владивостоке.
 Арсенальная улица — улица в городе Воронеже.
 Арсенальная улица — улица в Калининграде.
 Арсенальная улица — улица в деревне Новое Девяткино Ленинградской области.
 Арсенальная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Арсенальная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Арсенальная улица — улица в городе Туле.

Украина 
 Арсенальная улица — улица в Донецке.
 Арсенальная улица — улица в городе Запорожье.
 Арсенальная улица — улица в Киеве.
 Арсенальная улица — улица в Севастополе.
 Арсенальная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Улица Арсенала
 Арсенальная набережная
 Арсенальная площадь
 Арсенальный переулок
 Арсенальный проезд
 Арсенальная (станция метро)